Battaglia di Fiesole (225 a.C.) – i Romani vengono sconfitti dai Galli nell 225 a.C.
 Battaglia di Fiesole (405) – nel 405 i Goti di Radagaiso vengono sconfitti da Stilicone